Нараянпур () — округ в индийском штате Чхаттисгарх. Образован 11 мая 2007 года из части территории округа Бастар. Административный центр — город Нараянпур. Площадь округа — 6640 км².

Округа Чхаттисгарха